Fernando Poe jr. (1939-2004), acteur en presidentskandidaat;
 Fernando Poe sr. (1916-1951), acteur.